Сезон 1936/37 стал для «Манчестер Юнайтед» 41-м сезоном в Футбольной лиге и первым сезоном после возвращения в высший дивизион. По итогам сезона «Юнайтед» занял 21-е место в Первом дивизионе и выбыл во Второй дивизион спустя год своего отсутствия в нём. Среди положительных моментов сезона была победа над «Манчестер Сити» 12 сентября 1936 года, за которой наблюдало почти 69 тысяч зрителей на «Олд Траффорд».

Первый дивизион

Итоговая турнирная таблица

Кубок Англии

Статистика игроков

Примечания

Ссылки 
 Сезон 1936/37 на сайте StretfordEnd.co.uk 

1936/1937
Манчестер Юнайтед